Жозе да Кошта Нунеш (; 15 марта 1880, Канделария, Азорские острова, Португалия — 29 ноября 1976, Рим, Италия) — португальский кардинал. Епископ Макао с 16 декабря 1920 по 11 декабря 1940. Архиепископ Гоа и Дамана, с титулом патриарха Восточных Индий с 11 декабря 1940 по 16 декабря 1953. Титулярный архиепископ Одессы, с титулом патриарха ad personam с 16 декабря 1953. Вице-камерленго Святой Римской Церкви с 16 декабря 1953 по 19 марта 1962. Кардинал-священник с 19 марта 1962, с титулом церкви Санта-Приска с 22 марта 1962.

Кавалер Большого креста ордена Колониальной империи (6 сентября 1946), Большого креста Военного ордена Христа (29 августа 1953), Большого креста Ордена Инфанта дона Энрике (23 июня 1962).

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Португалии
Кардиналы Иоанна XXIII
Кавалеры Большого креста ордена Инфанта дона Энрике
Участники Второго Ватиканского собора